5 miejscowości w Polsce: 
 Karolów – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Kleszczów
 Karolów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Chotcza 
 Karolów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Sienno 
 Karolów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Michałów
 Karolów – część wsi Brody w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Jastrzębia
 Karolów – używana w latach 1977-1983 oficjalna nazwa wsi Rabe w woj. podkarpackim, w pow. leskim, w gminie Baligród